Боза () - муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Орістано
 Боза () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш